Hovenkamp ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Hovenkamp (* 1996), niederländische Leichtathletin
 Hugo Hovenkamp (* 1950), niederländischer Fußballspieler